Dawa (), est un nom personnel tibétain signifiant lune, disque céleste, mois et lundi. Il est souvent utilisé comme nom pour les enfants nés ce jour. Le nom peut être donné à une fille ou à un garçon. D'autres habitants de la région himalayenne, tels que les Ladakhis, les Sikkimais du nord-est de l'Inde et les Bhoutanais utilisent également le nom Dawa dans le même sens que les Tibétains. On le trouve dans des noms de personnalités tibétaines :
 Dawa Tsering (1949-2006), homme politique tibétain,
 Dawa Norbu  (1949-2006), écrivain et professeur tibétain, 
 Dawa Dachhiri Sherpa (1969- ), coureur d'ultra-trail et fondeur népalais.
 Gyalpo Dawa aussi appelé Doctor Dawa, (1958- ), médecin tibétain.
 Alan Dawa Dolma (1987-), une chanteuse tibétaine ;
 Dawa Thondup (1953-), homme politique et entrepreneur tibétain.
 Dawa Phunkyi (1963-), directeur d'hôpital et homme politique tibétain.

Voir aussi 
 

Prénom tibétain
Lune dans l'art et la culture
Lundi